Beleg van Gouda (1304) tijdens de oorlog tussen Vlaanderen en Holland.
Beleg van Gouda (1428) de stad wordt belegerd door Filips de Goede.
Beleg van Gouda (1489) de stad wordt belegerd door jonkheer Frans van Brederode.
Inname van Gouda (1572) de stad wordt ingenomen door de Geuzen onder Adriaan van Swieten.